Виталий Медведев:
 Медведев, Виталий Михайлович (род. 1983) — украинский фехтовальщик-шпажист.
 Медведев, Виталий Федосович (1928—2020) — советский и белорусский экономист, член-корреспондент НАН Белоруссии.
 Медведев Виталий Егорович (род. 1941) — учёный-археолог, этнограф, доктор исторических наук. Примечания